Ковельська битва — складова частина Брусиловського прориву на Східному фронті Першої світової війни.
 Битва за Ковель — епізод Українсько-польської війни 1918—1919 рр.
 Битва за Ковель — воєнні дії на території Волині в 1944 році, завершилися повним звільненням території області від німецької окупації.